La fengite è un minerale roccioso che costituisce una variante infrequente delle muscoviti. 

Si tratta di un minerale ad alta composizione percentuale di silicio; il magnesio, in questa varietà di muscovite, spesso prende parzialmente il posto dell'alluminio.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Mineralogia